Unisław (gemeente)
 Unisław (Koejavië-Pommeren)
 Unisław (Groot-Polen)